El término SIA o Sia puede referirse a:

 Sia,  deidad en la mitología egipcia.
 Sia, cantante australiana.
 Sistema Inteligente Autónomo, un sistema basado en inteligencia artificial que aprende de su entorno sin supervisión.
 Sistema de Identificación Automática, un sistema de posicionamiento de barcos.
 Sistema Integrado de Información del Agua, sistema de gestión y planificación hidrológica español.
 Síndrome de insensibilidad a los andrógenos.
 Sistema de Información Administrativa de la Administración General del Estado.
 Sistema de Información Académica de la Universidad Nacional de Colombia.
 Sacro Imperio de Argentum, acrónimo de una humorada para referirse ácidamente a la República Argentina.
 Sistemas Informáticos Abiertos, S.A., empresa de Alcorcón incluida en la lista de confianza de prestadores cualificados de servicios electrónicos establecidos en España.
 SIA Modelo 1918, ametralladora ligera italiana del periodo de entreguerras.